Velika nagrada Australije 2012. (službeni naziv: 2012 Formula 1 Qantas Australian Grand Prix) je utrka Formule 1 koja je održana 18. ožujka 2012. godine kao uvodna utrka u početak sezone. Ovo je sveukupno 77. utrka u povijesti Velike nagrade Australije i 17. utrka od kada se održava na stazi Melbourne Grand Prix Circuit u Albert Parku. Na prvo startno mjesto kvalificirao se Lewis Hamilton, a svoju treću pobjedu na ovoj stazi odnio je Jenson Button.

Poredak

Kvalifikacije 

 — Sergio Pérez je zaradio kaznu od 5 mjesta unatrag zbog promjene mjenjača.
 — Pedro de la Rosa i Narain Karthikeyan nisu uspjeli postaviti određeno vrijeme ispod onoga što je zadano pravilom 107%. Obojica kasnije nisu mogli pristupiti utrci.

Utrka 

 — Heikki Kovalainen je zaradio kaznu za sljedeću utrku zbog pretjecanja sigurnosnog automobila.

Ukupni poredak nakon utrke 

Poredak vozača

Poredak konstruktora

 Napomena: prikazano je samo prvih pet pozicija.

Izvori

Vanjske poveznice 

Službeni rezultati Velike nagrade Australije - Formula 1
Službeni rezultati Velike nagrade Australije  - FIA

Australija-2012
2012